Das Europäische Appaloosa-Pony ist eine Pferderasse, dessen Zucht vom ECHA-ESV betrieben wird. Das Zuchtziel ist eine Größe von bis zu 1,42 m und folgende Farben: Tigerschecken, Schabracktiger, Snowflake, Few Spot und Varnish-Roan.

Merkmale 
Die Rasse besitzt eine gefleckte Haut am Maul (Krötenmaul) und Augen, gestreifte Hufe und eine weiße unpigmentierte Haut um die Augen. 

Der Kopf ist ponytypisch mit großen ausdrucksstarken Augen, der Hals in ausreichender Länge ist gewölbt. Die Schulter ist ausreichend schräg mit genug Gurtentiefe. Der nicht zu lange Rücken besitzt eine Lendenpartie und eine lange Kruppe. Als Veredler der Rasse sind Vollblutaraber, American Quarter Horse, Appaloosa, Welsh-Pony und Shetlandpony zugelassen.

Einsatzgebiet 
Die Rasse wird als Fahr- und Reitpony in allen Disziplinen (Zucht, Schau, Freizeit) verwendet. Das Europäische Appaloosa-Pony besitzt einen ausgeglichenen Charakter ist sehr leistungsbereit und ausdauernd und hat ein gutes Temperament und ist sehr lernwillig.

Weblinks 
 Europäisches Appaloosa Pony auf der Seite der ECHA-ESV

Pferderasse